BiH:
 Borkovići (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka

Crna Gora:
 Borkovići (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine